Евролига по пляжному футболу 2011 — 14-й розыгрыш Евролиги по пляжному футболу проводился с 27 мая по 31 июля 2011 года. Турнир состоит из четырех предварительных этапов и финального этапа (суперфинала и промофинала) и разделен на два дивизиона — А и B.

Этап 1. Берн, Швейцария

Участники
  Израиль
  Испания
  Италия
  Норвегия
  Турция
  Украина
  Швейцария

Результаты

Дивизион А

Дивизион B

Индивидуальные награды

Лучший игрок Хуанма Лима ( Испания)
Лучший бомбардир: Джузеппе Сория ( Италия) — 5 голов
Лучший голкипер: Симоне Дель Местре ( Италия)

Этап 2. Берлин, Германия

Участники
  Андорра
  Германия
  Португалия
  Россия
  Румыния
  Турция
  Чехия

Дивизион А

Дивизион В

Результаты

Индивидуальные награды
Лучший игрок:  Дмитрий Шишин ( Россия)
Лучший бомбардир:  Дмитрий Шишин( Россия) — 7 голов
Лучший вратарь: Андрей Бухлицкий ( Россия)

Этап 3. Равенна, Италия

Дивизион А

Дивизион В

Результаты

Индивидуальные награды
Лучший игрок (MVP): Мачи ( Румыния)
Лучший бомбардир: Богуслав Сагановски ( Польша)и Деян Станкович ( Швейцария) — 5 голов
Лучший вратарь: Симоне Дель Местре ( Италия)

Этап 4. Гаага, Голландия

Дивизион A

Дивизион B

Результаты

Индивидуальные награды
Лучший игрок (MVP):  Егор Шайков ( Россия)
Лучший бомбардир:  Нуно Бельчиор ( Португалия) — 6 голов
Лучший вратарь:  Ксан ( Испания)

Положение команд после предварительного этапа

Дивизион А

Дивизион В

Суперфинал, Промофинал. Москва, Поклонная гора.
В суперфинал выходят 6 лучших сборных по итогам четырёх этапов,  разбитые на две группы. Команды, победившие в своих группах, играют в финальном матче Евролиги-2011. Параллельно проводится промофинал по аналогичной схеме: команды из Дивизиона В разыгрывают одну путёвку в Дивизион А.

Дивизион В

Группа А

Группа В

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Матч за выход в дивизион А

Дивизион А

Группа А

Группа В

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
Официальный сайт отдела пляжного футбола РФС
 Beach Soccer Worldwide

Евролига по пляжному футболу
Соревнования по пляжному футболу
Международные спортивные соревнования в Москве
Май 2011 года
Июнь 2011 года
Июль 2011 года
Спорт в России в 2011 году
2011 год в Москве